Sassari – comune italiano capoluogo dell'omonima provincia in Sardegna
 Sassari (urbanistica) – struttura e storia urbanistica di Sassari
 Sassari (amministrazione) – elenco degli amministratori di Sassari
 Sassari (demografia) – struttura demografica di Sassari
 Provincia di Sassari – provincia italiana in Sardegna
 Brigata meccanizzata "Sassari" – brigata di fanteria meccanizzata dell'Esercito Italiano
 Associazione Sportiva Dilettantistica F.C. Sassari Torres Femminile – squadra calcistica femminile di Sassari
 Sassari-Cagliari – corsa in linea maschile di ciclismo su strada
 Sassari – villaggi del Circondario di Bandiagara e di Mopti, nell'omonima regione in Mali